Bath County Courthouse ist der Name folgender Gebäude in den Vereinigten Staaten:

 Bath County Courthouse (Kentucky)
 Bath County Courthouse (Virginia)